Theotokos (griechisch ) steht für:

 Gottesgebärerin, Hoheitstitel Marias, der Mutter Jesu
 Theotokos (Messapia), Dorf in der Gemeinde Messapia, Griechenland

Siehe auch:
 Theotokos-Kirche, orthodoxe Kirchen und Klöster
 Panagia Theotokos
 Theotokis
 Theoktist